Tobin (Californië), een plaats in de Verenigde Staten

Personen met deze naam
 Amon Tobin (1972), een Braziliaanse dj en producer
 Genevieve Tobin (1899-1995), een Amerikaans actrice
 James Tobin (1918-2002), een Amerikaans econoom en Nobelprijswinnaar
 Louise Tobin (1918), een Amerikaanse jazzzangeres
 Robert Tobin (1983), een Brits sprinter